Museumsbach ist ein Gewässername:

 Museumsbach (Aisch), rechter Teilungslauf der Aisch beim Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim, Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Museumsbach (Grundbach), rechter Zufluss des Grundbachs (zum Schmiedbach, zum Kocher) beim Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen, Wackershofen, Stadt Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg